Serrão oder Serrao ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Serrao (* 1959), indischer Bischof
 Francisco Serrão († 1521), portugiesischer Kapitän und Entdecker
 João Tiago Serrão Garcês (* 1993), portugiesischer Fußballspieler, siehe Jota (Fußballspieler, 1993)
 José Carlos Serrão (* 1950), brasilianischer Fußballspieler und -trainer
 Marc Felix Serrao (* 1978), deutscher Journalist
 Paolo Serrao (1830–1907), italienischer Komponist und Musikpädagoge

Siehe auch:
 Serrault
 Serro